Hugues Aufray (né en 1929), un chanteur français ;
 Michel Aufray (1949 - 2007), un linguiste français.

Homonymie
Homonymie de patronyme